Scalzone ist der Nachname von:

 Alfonso Scalzone (* 1996), italienischer Ruderer
 Angelo Scalzone (1931–1987), italienischer Sportschütze